Heynen ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Heynen (* 1997), belgischer Fußballspieler
 Emil Heynen (1877–1946), deutscher Architekt
Hildegarde Heynen, (* 1959), belgische Kunsthistorikerin und Architekturtheoretikerin
 Jim Heynen (* 1940), US-amerikanischer Schriftsteller 
 Julian Heynen (* 1951), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Karl August Heynen, Gründer des ersten deutschen Reformhauses
 Vital Heynen (* 1969), belgischer Volleyballtrainer
 Walter Heynen (1889–1973), deutscher Schriftsteller
 Werner Heynen (1895–1969), deutscher Betriebswirtschaftler

Siehe auch:

 Heinen
 Heijnen